Blue Spring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Spring (Georgia), im Catoosa County
 Blue Spring (Kentucky), im Trigg County
 Blue Spring (Tennessee), im Carter County
 Blue Spring (West Virginia), im Randolph County
 Blue Spring Estates (Kentucky)
 Blue Spring Garden (Alabama)

Sonstiges:
 Blue Spring (Manga) von Taiyō Matsumoto
 Blue Spring (Film), 2001
 Blue Spring Park, Florida
 Blue Spring Brook, Fließgewässer im Jackson County, Alabama
 Blue Spring Fork, Fließgewässer im St. Clair County, Alabama
 Blue Spring Run, Fließgewässer im Alleghany County, Virginia
 Blue Spring Slough, Fließgewässer im Butler County, Missouri
 Blue Spring Mine, Mine im Carter County, Tennessee
 Blue Spring Ride, Mangaserie der japanischen Zeichnerin Io Sakisaka

Siehe auch:
 Blue Spring Creek
 Blue Spring Lake
 Blue Springs